Dapčević ist der Familienname folgender Personen:

 Milena Dapčević (1930–2018), jugoslawische Schauspielerin
 Peko Dapčević (1913–1999), jugoslawischer General
 Tijana Dapčević (* 1976), mazedonische Pop-Sängerin